Ferrovia sopraelevata
 Strada sopraelevata